Greensburg Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Greensburg Township (Missouri)
 Greensburg Township (Ohio)